Комму́на — деревня Муромского района Владимирской области Российской Федерации. С 2006 года входит в состав городского округа Муром.

История

Население

География 
Протекает р. Погарцы.

Расстояние до районного центра Муром — 5 км.

Расстояние до областного центра Владимир — 115 км.

Ближайшие населенные пункты:

Стройдеталь 1 км, Нежиловка 2 км, Ковардицы 2 км, Поселок Фабрики Имени Войкова 2 км, Дмитриевская Слобода 2 км, Поселок Механизаторов 3 км, Якиманская Слобода 3 км, Макаровка 3 км, Александровка 4 км, Муром 5 км, Саксино 5 км, Березовка 5 км

Транспортная инфраструктура 
Через деревню проходит местная дорога 17К-3. Внутри деревни две улицы — ул. Лесная, ул. Озерная.

Возле деревни проходит железная дорога.

Литература 
 Епанчин А. А. Топонимика Мурома и его окрестностей. — Муром: ООО Дизайн-центр «РеКоМ», 2000, 78 с.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Муром